St. Mang ist eine im süddeutschen Sprachraum regional gebräuchliche Form des Namens des hl. Magnus von Füssen.

St. Mang ist Namensbestandteil folgender Kirchen und Klöster:
 Kloster Sankt Mang in Füssen
 St. Mang (Kempten), evangelisch-lutherische Stadtpfarrkirche
 St. Mang (Regensburg), katholische Pfarrkirche
 Kirche St. Mangen, evangelisch-reformierte Kirche in St. Gallen, Schweiz

Siehe auch:
 Sankt Mang (Kempten), ehemalige Gemeinde, die 1972 nach Kempten (Allgäu) eingegliedert wurde
 St.-Mang-Brücke in Kempten
 St.-Mang-Brunnen in Kempten
 St. Mang (Käserei)
 Magnuskirche